Riihijärvet kan avse:

Iso Riihijärvi
Pieni Riihijärvi